Jméno a příjmení Miroslav Řihošek má více nositelů:

 Miroslav Řihošek (atlet) (1919–1997) – český atlet
 Miroslav Řihošek (hudebník) (* 1946) – český folkový muzikant, člen kapely Rangers - Plavci

Rozcestníky - jméno